Лехница () — село и одноимённая община в районе Кежмарок Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1319 года.

География 
Село расположено в западной части края, в пределах горного массива Спишска-Магура, в долине ручья Гавка, вблизи государственной границы с Польшей, при автодороге . Абсолютная высота — 486 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 12,43 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Лехницы составляла 271 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Национальный состав населения (по данным переписи населения 2011 года):

Примечания 

Населённые пункты Словакии